Mount Adam kan syfta på följande:

 Mount Adam, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Adam, British Columbia, ett berg i Kanada
 Mount Adam, Falklandsöarna, ett berg i Falklandsöarna